A eleição presidencial dos Estados Unidos de 2024 será a 60ª eleição presidencial quadrienal, agendada para terça-feira, 5 de novembro de 2024. Será a primeira eleição presidencial após a redistribuição dos votos eleitorais de acordo com a redistribuição do censo pós-2020 . O presidente em exercício, Joe Biden, declarou em janeiro de 2022 sua intenção de concorrer à reeleição para um segundo mandato, com a vice-presidente Kamala Harris como companheira de chapa. No entanto,   Biden ainda não se comprometeu com uma campanha de reeleição.  O ex-presidente Donald Trump sugeriu em março de 2022 que pretende concorrer à presidência para um segundo mandato não consecutivo.

Nos Estados Unidos, as eleições gerais seguem os caucus e as eleições primárias realizadas pelos principais partidos para determinar seus indicados. O vencedor das eleições presidenciais de 2024 está programado para ser empossado em 20 de janeiro de 2025.

Fundo

Procedimento 
O artigo dois da Constituição dos Estados Unidos afirma que, para uma pessoa servir como presidente, o indivíduo deve ser um cidadão natural dos Estados Unidos, ter pelo menos 35 anos de idade e ser residente nos Estados Unidos há pelo menos 14 anos. Os candidatos à presidência geralmente buscam a indicação de um dos vários partidos políticos dos Estados Unidos, que é concedido por meio de um processo como uma eleição primária. As eleições primárias são geralmente eleições indiretas, onde os eleitores votam para uma lista de delegados do partido comprometidos com um determinado candidato. Os delegados do partido então nomeiam oficialmente um candidato para concorrer em nome do partido. O candidato presidencial normalmente escolhe um vice-presidente para formar a chapa desse partido, que é então ratificada pelos delegados na convenção do partido.

Da mesma forma, a eleição geral de novembro é também uma eleição indireta, na qual os eleitores votam para uma chapa de membros do Colégio Eleitoral; esses eleitores então elegem diretamente o presidente e o vice-presidente. Se nenhum candidato obtiver o mínimo de 270 votos eleitorais necessários para vencer a eleição, será realizada uma eleição contingente na qual a Câmara dos Deputados selecionará o presidente entre os três candidatos mais votados no Colégio Eleitoral, e o Senado selecionará o vice-presidente. dos candidatos que obtiveram os dois maiores totais. A eleição presidencial ocorrerá simultaneamente com as eleições para a Câmara dos Deputados, eleições para o Senado e várias eleições estaduais e locais.

Possíveis candidatos

O governador da Flórida, Ron DeSantis é um forte cotado para buscar a indicação do Partido Republicano como candidato da direita

Phil Murphy governador de Nova Jersey pode tentar ser o candidato do Partido Democrata

Efeitos do censo de 2020 
A eleição foi o assunto inicial da atenção de analistas e comentaristas, pois será a primeira eleição presidencial dos EUA a ocorrer após a redistribuição de votos no Colégio Eleitoral dos Estados Unidos, que seguirá o censo dos Estados Unidos de 2020. Esse realinhamento dos votos do colégio eleitoral permanecerá consistente até a eleição de 2028. A redistribuição será realizada novamente após o censo dos Estados Unidos de 2030.

A Câmara dos Deputados terá redistribuído as cadeiras entre os 50 estados com base nos resultados do censo de 2020, e os estados realizarão um ciclo de redistritamento em 2021 e 2022, onde serão redesenhados os distritos legislativos do Congresso e estaduais. Na maioria dos estados, o governador e a legislatura estadual conduzem o redistritamento (embora alguns estados tenham comissões de redistritamento bipartidárias ou apartidárias). O partido que vence uma eleição presidencial muitas vezes experimenta um efeito coattail, que ajuda outros candidatos desse partido a vencer as eleições. Em 2020, embora seu candidato Joe Biden tenha vencido as eleições presidenciais, oO Partido Democrata não derrubou nenhuma câmara legislativa estadual e, de fato, perdeu as câmaras legislativas de New Hampshire e o governo de Montana. Isso permitiu que o Partido Republicano tivesse controle de redistritamento de assentos em New Hampshire,  que tinha o potencial de levar a gerrymandering que permanecerá em vigor até o censo de 2030, semelhante ao projeto REDMAP após o censo de 2010.

Elegibilidade do candidato 

A Seção 1 do Artigo Dois da Constituição dos Estados Unidos especifica que o presidente deve ter pelo menos 35 anos de idade, ser cidadão natural dos EUA e residir nos EUA há 14 anos. A Vigésima Segunda Emenda proíbe qualquer pessoa de ser eleito presidente mais de duas vezes. Tanto o atual presidente Biden quanto o ex-presidente Donald Trump são elegíveis para buscar um segundo mandato. Se Donald Trump for eleito, ele será o primeiro presidente desde Grover Cleveland a ganhar um segundo mandato não consecutivo.

!Predefinição Webarchive wayback links
2024
2024 nos Estados Unidos